Il toponimo Mestecko, con differenti grafie, può riferirsi a diverse località;

Městečko, comune del distretto di Rakovník

Mestečko, comune del distretto di Púchov